Copa América 2019 – 46. edycja piłkarskiego Copa América organizowana przez CONMEBOL. Turniej po raz piąty w historii był rozgrywany w Brazylii. Tytułu broniła Chile, która wygrała edycje w latach 2015 oraz 2016. 

CONMEBOL zdecydował również, że będzie to ostatnia edycja turnieju rozgrywana w roku nieparzystym, ponieważ poczynając od roku 2020 turniej będzie rozgrywany w tych samych latach co Mistrzostwa Europy w piłce nożnej.

Wybór gospodarza 
CONMEBOL w sprawie wyboru gospodarza stosuje politykę rotacyjną. Według niej Brazylia miała organizować Copa América 2015. Jednak w związku, iż kraj ten był w tamtym czasie gospodarzem trzech ważnych turniejów (Puchar Konfederacji 2013, Mistrzostwa Świata 2014 i Letnie Igrzyska Olimpijskie 2016), zaczęto domagać się zmian. Z kolei Chile miało być organizatorem właśnie Copa América 2019. Po tych wydarzeniach kraje zawarły porozumienia, na mocy którego zamienili się turniejami. W konsekwencji Copa América 2019 odbyło się w Brazylii.

Uczestnicy 
Początkowo CONMEBOL planował zorganizować turniej dla 16 zespołów. 12 kwietnia 2018 Katar przyjął zaproszenie do udziału w turnieju. Niecały miesiąc później federacja ogłosiła, że drugim zespołem, który przyjął zaproszenie jest reprezentacja Japonii, a turniej ostatecznie będzie liczył 12 zespołów.

Będzie to pierwsza od 1993 roku (wtedy po raz pierwszy pojawiły się zaproszone zespoły), edycja bez drużyn z federacji CONCACAF. W styczniu 2019 roku podczas turnieju o Puchar Azji Japonia i Katar zmierzyły się ze sobą podczas meczu finałowego.

 
 
  (gospodarz)
  (obrońca tytułu)
 
  (drużyna zaproszona)
  (drużyna zaproszona)

Stadiony

Składy 

Każda z 12 reprezentacji musi zgłosić do udziału w Copa América 2019 23 zawodników.

Losowanie 
Losowanie odbyło się 24 stycznia 2019 r. w Cidade das Artes w Rio de Janeiro. Wszystkie zespoły zostały podzielone na cztery koszyki, uwzględniając ranking FIFA z grudnia 2018 r. Brazylia jako gospodarz turnieju została automatycznie przypisana do grupy A.

Liczba w nawiasie oznacza miejsce w rankingu FIFA w momencie losowania.

Faza grupowa 
Pierwsze dwa zespoły z każdej grupy awansują do ćwierćfinału. Dwie najlepsze drużyny z trzecich miejsc również przechodzą dalej.

 Legenda

Gdy drużyny mają tyle samo punktów, o kolejności w tabeli decyduje:
 Bilans bramek uzyskany we wszystkich meczach grupowych;
 Liczba goli strzelonych przez drużyny we wszystkich meczach grupowych;
 Liczba punktów uzyskana w meczach między zainteresowanymi drużynami;
 Bilans bramek uzyskany w meczach między zainteresowanymi drużynami;
 Liczba goli strzelonych w meczach między zainteresowanymi drużynami;
 Punkty fair play we wszystkich meczach grupowych (tylko jedna z poniższych pozycji może być zastosowana do jednego gracza w jednym meczu):
 Żółta kartka: -1 punkt,
 Dwie żółte kartki: -3 punkty,
 Czerwona kartka: -4 punkty,
 Żółta i czerwona kartka: -5 punktów
 Losowanie.

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Klasyfikacja drużyn z trzecich miejsc

Faza pucharowa

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał 

 
COPA AMERICA 2019

Brazylia DZIEWIĄTY TYTUŁ

Klasyfikacja końcowa

Nagrody

Zdobywcy bramek 
 3 bramki
 Everton Soares
 Paolo Guerrero
 2 bramki

 1 bramka

 
 Bramki samobójcze

 Arturo Mina (dla Urugwaju)
 Rodrigo Rojas (dla Kataru)

Uwagi

Przypisy 

Rozgrywki międzynarodowe CONMEBOL
Copa América 2019